Elar kan syfta på följande platser:

Armenien 

 Abovyan (ort i Armenien, Kotajk),

Indonesien 

 Kecamatan Elar, distrikt, Nusa Tenggara Timur, 

Robotskapade Armenienförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar